Wolfersdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Wolfersdorf, Gemeinde im Landkreis Freising, Bayern
 Wolfersdorf (Haut-Rhin), Gemeinde in der Region Grand Est, Frankreich
Gemeindeteile:
 Wolfersdorf (Au in der Hallertau), Ortsteil von Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Wolfersdorf (Berga), Ortsteil von Berga/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen
 Wolfersdorf (Bernhardswald), Ortsteil von Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wölfersdorf (Hiltpoltstein), Ortsteil von Hiltpoltstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Wolfersdorf (Kastl), Ortsteil von Kastl (Lauterachtal), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Wolfersdorf (Stockheim), Ortsteil von Stockheim, Landkreis Kronach, Bayern
 Wolfersdorf (Thyrnau), Ortsteil von Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Wolfersdorf (Trockenborn-Wolfersdorf), Ortsteil von Trockenborn-Wolfersdorf, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Wolfersdorf (Wallersdorf), Ortsteil von Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wolfersdorf (Witzmannsberg), Ortsteil von Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern
 Wolfersdorf (Zandt), Ortsteil von Zandt, Landkreis Cham, Bayern

 Wolfersdorf (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft und Katastralgemeinde in Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Wolfersdorf (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), Ortsteil von Zelking-Matzleinsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich

historisch:
 Olbramov, Gemeinde im Okres Tachov, Tschechien
 Olbramov (Horní Stropnice), Ortsteil von Horní Stropnice, Okres České Budějovice, Tschechien
 Volfartice, Gemeinde im Okres Česká Lípa, Tschechien

Wolfersdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Lothar von Wolfersdorf (1934–2010), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Wolfersdorff, Wolffersdorff
 Wolfsdorf,
 Wolffsdorf,